

Персоналії 

 Антон Євгенович Шенфельд (; 1993) — російський хокеїст, нападник.
 Джим Шенфельд (; 1952) — канадський хокеїст, грав на позиції захисника.
 Едуард Шенфельд (; 1828—1891) — німецький астроном.
 Йоган Шенфельд (; 1609—1684) — німецький художник доби бароко.
 Карл-Август фон Шенфельд (; 1898—1944) — німецький воєначальник, генерал-майор Вермахту (1 квітня 1944).

Топоніми 

 Шенфельд — громада в Німеччині, земля Бранденбург.
 Шенфельд (Саксонія) — громада в Німеччині, земля Саксонія.

Інше 
 5926 Шенфельд — астероїд головного поясу.